Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1974 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 3 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Navrátilová et Iván Molina battent Rosie Darmon et Marcello Lara en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1974
France Double mixte
France Double mixte
Sport en France en 1974
Sport en mai 1974
Tennis en juin 1974